Мочени́го () — итальянский аристократический род.

Мочениго — венецианская семья, многие представители которой занимали высокие посты в Венецианской республике. Девиз:  ().
Известные носители:
 Мочениго, АльвизеIV (1701—1778) — 118-й венецианский дож.
 Мочениго, АльвизеIII (1662—1732) — 112-й венецианский дож.
 Мочениго, АльвизеII (1628—1709) — 110-й венецианский дож.
 Мочениго, АльвизеI (1507—1577) — 85-й венецианский дож.
 Мочениго, Джованни (1408—1485) — 72-й венецианский дож.
 Мочениго, Пьетро (1406—1476) — 70-й венецианский дож.
 Мочениго, Томазо (ок. 1343 1423) — 64-й венецианский дож.

 Мочениго, Джованни (жил в конце XVIвека) обвинил Джордано Бруно в богохульстве и ереси.

См. также 
 Мочениго (монета) — венецианская серебряная монета 1474—1575 годов

Примечания

Ссылки 
 
 Mocenigo (family) / Britannica-online.

Патрицианские роды Венеции